Remi ist:

 der lateinische Name des belgisch-keltischen Stammes der Remer
 Kurzform des Namens Remigius, Namensträger siehe dort

ReMi ist Abkürzung für:
 Refraction microtremor, ein geophysikalisches Untersuchungsverfahren

REMI